Zavalla désigne :
 , une ville d'Argentine ;
 Zavalla, une ville du Texas.